Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2005/06 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2005/06 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Esch Rochade Reine mit 13 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Cercle d'échecs Dudelange 24 Spieler ein. Insgesamt kamen 134 Spieler zum Einsatz, von denen 14 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbeste Spieler mit je 8,5 Punkten waren Serge Brittner (De Sprénger Echternach) und Pierre Gengler (Le Cavalier Differdange), wobei Gengler 9 Partien spielte, Brittner 10. Elvira Berend (Cercle d'échecs Dudelange) erzielte 8 Punkte aus 10 Partien.

Mit Gerhard Schebler, Boris Prizker, Ralf Pollock (alle De Sprénger Echternach), Olivier Pucher (Cercle d'échecs Dudelange), Stéphane Hautot, Fiona Steil-Antoni (beide Le Cavalier Differdange), Denis Baudot (Gambit Bonnevoie), Thomas Saatdjian und Slavko Cicak (beide Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng) erreichten neun Spieler 100 %, wobei Prizker vier Partien spielte, Schebler und Cicak je drei, Pucher zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POR = Portugal, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

Le Cavalier Differdange

Gambit Bonnevoie

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Esch Rochade Reine

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Anna Shusterman heißt seit der Saison 2006/07 Anna Wagener.
 Insgesamt fünf Spieler von Cercle d'échecs Dudelange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2005
Schach 2006